Пулавы ():

 Пулавы — город на юго-востоке Польши; центр Пулавской гмины и повета в Люблинском воеводстве.
 Пулавы — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пулавский повят, Люблинское воеводство.
 «Пулавы» — азотный комбинат в городе Пулавы.